Афена Чу Ян (род. 25 октября 1971 года, Британский Гонконг) — гонконгская актриса и модель.

Биография 
В 1990 году поступила в Академию актёрского мастерства Гонконга, которую закончила спустя два года. В то время она зарабатывала деньги на учёбу, работая на канале TVB ведущей детских программ. Вскоре после выпуска из Академии состоялся её кинодебют в фильме «Пробейся назад в школу 2», за роль в котором начинающая актриса была номинирована на премию Best New Artist HK Film Award (Лучший новый киноактер Гонконга). На съемках она познакомилась и начала встречаться со Стивеном Чоу, но их отношения были полны проблем, и они через несколько лет пара рассталась не в лучших отношениях.

Афена снялась во второй части фильма «Китайская Одиссея» и двух частях сериала Вонг Джинга «Изнасилованная ангелом», в котором отказалась обнажиться из-за религиозных верований (актриса является убеждённой христианкой).

Религиозность привела Афену к её лучшей роли — в фильме «The Boss Up There» (1999). Роль наркоманки, обретшей веру в Бога, принесла ей номинацию на премию «Золотая лошадь» в категории «Лучшая актриса». Её также можно увидеть в сериале «20/30 Dictionary», который часто называют гонконгской версией сериала «Секс в большом городе».

Кроме актёрской деятельности, Athena Chu попробовала петь, но безуспешно: её желания шли дальше, чем таланты, хотя она потратила много собственных денег на создание своего альбома «Athena in Maldives».

Актриса около 13 лет встречается с гонконгским музыкантом Полом Вонгом. В 2011 году актриса покинула экран из-за беременности и вернулась к актёрской работе только спустя 6 лет, в 2017 году.

Фильмография

Примечания